Caaguazú – miasto w Paragwaju
 Caaguazú – departament Paragwaju